Li Tao peut correspondre à :
 Li Tao (1114-1183), un historien du monde chinois ayant vécu au 
 Li Tao, une nageuse originaire de Singapour